Акончи () — посёлок в Мексике, штат Сонора, входит в состав одноимённого муниципалитета и является его административным центром. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

В посёлке проживает большая часть населения муниципалитета, в нём находятся муниципальные органы власти (ратуша). Высота центра — 607 метров. Посёлок находится на главной дороге штата, соединяющей столицу Эрмосильо с городом Кананеа, который находится на мексикано-американской границе. Благодаря историческим памятникам и термальным источникам Акончи имеет большой туристический потенциал.

Название 
Название Aconchi происходит от языка опата. Слово Acotzi происходит от слов Aco, что переводится как «стена» и Tzi, что означает «на месте». Название посёлка можно перевести как «На стенах».

История 
В этой области задолго до прихода испанцев проживало индейское племя опата. В начале XVII века европейские исследователи и миссионеры-иезуиты начали изучать долину реки Сонора. В 1616 году судья Мигель Фернандес де Эскер совершил экспедицию в область Сонора и закрепил эти территории за Вице-королевством Новая Испания. В 1639 году в долину реки Сонора прибыл португальский миссионер-иезуит Бартоломе Кастаньо, с целью распространения христианства среди индейского племени опата, которые проживали в этом регионе. На реке Сонора он основал религиозную миссию под названием Сан-Педро-де-Акончите.

В XIX веке после обретения независимости Мексике посёлок вошёл в состав Ариспе. 26 ноября 1930 года муниципалитет Акончи ликвидирован и вошёл в состав муниципалитета Ариспе. 13 мая 1931 года Акончи вошёл в состав муниципалитета Бавиакора. 13 апреля 1932 года муниципалитет был восстановлен, как часть штата Сонора, а посёлок Акончи становится административным центром этого муниципалитета.

География 

Акончи расположен в центре штата Сонора в 147 км от города Эрмосильо (столица штата), через него проходит магистраль 89, которая связывает его с другими городами на реке Сонора и городом Кананеа. Город занимает площадь 1,39 квадратных километров. Муниципалитет граничит на север с муниципалитетом Уепак, на востоке — Кумпас, на юге — Бавиакора, на юго-западе — Урес, на западе и северо-западе — Сан-Фелипе-де-Хесус.

Муниципалитет в основном состоит из горной местности (около 80 %), остальная часть состоит из равнинной местности. Река Сонора протекает через центр муниципалитета Акончи с севера на юг. В сезон дождей река Сонора питается ручьями: Лос-Трес-Аламос, дель-Пуэбло, Чававерачи, Ла-Эстансия, Лос-Занжонес, Эль-Родео, Буэна-Виста и Лас-Калабасас. В Акончи есть горячие источники, самым крупным из них является Эль-Агуа Кальенте (El Agua Caliente), а также небольшие горячие источники Эль-Нопал, Винатерия, Хигуера, Лас-Гарсас, Буэна-Виста и Эриго. В Акочи для сельскохозяйственного использование имеется 21 скважина воды и 5 скважин питьевой воды.

Климат сухой и теплый, средняя годовая температура 22,1 ° С, максимальная среднегодовая температура 30,5 ° С, а минимальная среднегодовая температура 11,6 ° С. В течение года дождей практически нет, кроме дождливых летних месяцев (июле и августе). Среднее годовое количество осадков равно 481,4 миллиметра, самый влажный месяц — июль, среднее месячное количество осадков — 147 миллиметров. Очень редко бывает град. В период с ноября по январь бывают заморозки.

Население 
Согласно переписи населения, которую проводил в 2010 году Национальный институт статистики и географии (INEGI), в городе Акончи проживает 1741 человек, из них 933 мужчины и 808 женщин. В городе находится 471 частных жилых домов.

Согласно исследованию уровня грамотности и образования 2010 года, в городе от общего числа жителей, показали следующие результаты:

В городе есть четыре образовательных учреждения, которые являются государственными и входят в систему образования штата:

 дошкольное образовательное учреждение (Belem m. de gandara)
 начальная школа (General Francisco Contreras)
 старшая школа (Telesecundaria 92)
 средне-специальное учреждение (Centro de atencion multiple estatal).

Экономика 
В муниципалитете с севера на юг протекает река Сонора, но объём воды в ней зависит от времени года и непостоянен. Город находится в гористой местности, что затрудняет занятие сельским хозяйством. В основном экономика зависит от животноводства. В нескольких километрах к северу от города находится небольшой спа-центр Aguas Termales de Aconchi, обладающий туристическим потенциалом.

В Акончи находится небольшая мебельная фабрика, которая продает свою продукцию во всем штате. Изделия фабрики славятся красотой и изящностью.

Туризм 
Главным памятником исторической архитектуры Акончи является храм францисканской архитектуры Сан-Педро и Сан-Пабло конца XVIII века. В арке на главной двери имеется герб францисканского ордена. В городе также находится исторический памятник генералу Франциско Контрерасу.

Город проводит большие праздники, устраивает фестивали, танцы, шествия.

Примечание

Ссылки 
 Сайт муниципалитета Акончи
 Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos, Aconchi, Sonora.

Города Соноры